Стефани Коэн-Алоро (; родилась 18 марта 1983 года в Париже, Франция) — французская теннисистка.
 Обладательница Кубка Федерации-2003 в составе национальной сборной Франции.
 Победительница 19 турниров ITF (7 — одиночный турнир).

Общая информация 
Стефани — одна из двух дочерей Жильбера и Мартины Коэн-Алоро, её старшую сестру зовут Дельфин.

В 6 лет француженка сама заинтересовалась теннисом и при поддержке родителей провела свои первые занятия в этом виде спорта.

Лучший удар — бэкхенд.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (7)

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (23)

Победы (12)

Поражения (11)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

История выступлений на турнирах

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Франции
Обладатели Кубка Федерации по теннису